Денніс Томасович Аду — український джазовий музикант, трубач, композитор
 Енох Кофі Аду — ганський футболіст
 Келвін Аміан Аду — французький футболіст
 Скеллі Аду Туту — ганський футболіст
 Фредді Аду — ганський футболіст
 Шаде Аду — англійська співачка

Див. також 
 АДУ-1000